

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Domenico Dragonetti, (1763-1846), contrebassiste et compositeur italien ;
 Roger Dragonetti, (1915-2000), philologue et critique littéraire belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme